Liverani ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Liverani (* 1976), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Liverani (* 1964), italienischer Versicherungsmanager
 Mario Liverani (* 1939), italienischer Historiker
 Maurizio Liverani (1928–2021), italienischer Regisseur
 Paolo Liverani (* 1959), italienischer Klassischer Archäologe
 Romolo Liverani (1809–1872), italienischer Maler, Bühnenbildner und Innenausstatter